Johnson steht für:
 Johnson (Familienname), siehe dort Namensträger und Etymologie

Unternehmen:
 Howard Johnson’s, US-amerikanische Hotelkette
 Johnson & Johnson, US-amerikanischer Kosmetikahersteller und Pharmakonzern
 Johnson (Außenbordmotor), ehemaliger amerikanischer Hersteller von Außenbordmotoren, seit 1936 Teil der Outboard Motors Corporation
 Johnson Controls, US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Johnson Electric, chinesischer Hersteller von Elektromotoren und Automobilzulieferer
 Johnson (Komponist) (1953–2011), Filmmusikkomponist des Malayalam-Films
 Johnson Matthey, britisches Chemieunternehmen
 Johnson (Musikinstrumente), Hersteller von E-Gitarren und Bässen
 Johnson Polymer, ehemaliger amerikanischer Harzspezialist, seit 2006 Teil der BASF
 S. C. Johnson & Son, US-amerikanisches Unternehmen für Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Insektenschutz
 Johnson Brothers, britischer Hersteller von Automobilen
 R. M. Johnson Co., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Elmer F. Johnson Cycle Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Johnson (Arkansas)
 Johnson City (Tennessee)
 Johnson City (Texas)
 Johnson (Indiana), Ort im Gibson County, im US-Bundesstaat Indiana
 Johnson (Kansas)
 Johnson (Minnesota)
 Johnson (Nebraska)
 Johnson (New York)
 Johnson (Oklahoma)
 Johnson (Utah) (Geisterstadt)
 Johnson (Vermont)
 Johnson (Wisconsin), im Marathon County
 Johnson (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Johnson (Village), Village im Bundesstaat Vermont

Weiteres
 „Der große Johnson“ und „Der kleine Johnson“, Weinbücher/Weinführer

Johnson ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Johnson Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency
 Johnson Col, Bergsattel im Ellsworthland
 Johnson Cove, Bucht von Bird Island im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik
 Johnson-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Johnson Hill
 Johnsonhorna, Gebirge im Königin-Maud-Land
 Johnson-Insel (Antarktika), Insel vor der Eights-Küste des Ellsworthlands
 Johnson Lake, See im Banff-Nationalpark in der Provinz Alberta, Kanada
 Johnson Matthey Davy Technologies
 Johnson Mesa
 Johnson Neck (Antarktika), Isthmus im Ellsworthland
 Johnson-Nunatak
 Johnson-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land
 Johnson Peak, Berg im Ellsworthland
 Johnson Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Johnson Spire, Berg in der Britannia Range
 Johnson Spur, Felssporn im Ellsworthland
 Kap Johnson, Kap an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands

Johnson ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender geografischer Orte:
 Lake Johnson, See in der Region Otago, Neuseeland

Siehe auch:
 Albert Johnson Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Lake and Peninsula)
 Johnsen
 Johnson County, Übersicht der gleichnamigen Countys in den Vereinigten Staaten
 Johnson Fork
 Johnson Island
 Johnson Neck
 Johnson Township
 Johnson-Algorithmus
 Johnson-Kreis
 Johnson-Zähler, ein Ringzähler auf Basis des Johnson-Code
 Johnsons Dock, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Johnsons-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Wärmerauschen (thermisches Rauschen, Widerstandsrauschen, Nyquist-Rauschen, Johnson-Rauschen oder Johnson-Nyquist-Rauschen)
 Johnsonville
 Johnsson
 Jonson